Császár Ferenc (1807–1858) jogász, költő, politikus
 Császár Ferenc (?) hangmérnök

Hasonló 
 K. Császár Ferenc (1878?–1955) építész

Jegyzetek